Brokowski ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Brokowski-Shekete (* 1967), deutsche Pädagogin und Autorin
 Ilona Brokowski (* 1979; Ilona Otto), deutsche Synchronsprecherin